Личный чемпионат Европы по спидвею на льду — ежегодный турнир, проводимый Европейским Мотоциклетным Союзом (UEM), начиная с 1999 года.

История турнира 
В 1964 и 1965 Международная мотоциклетная федерация (FIM) проводила первенство Европы по мотогонкам на льду, которое де-факто  было чемпионатом мира, так как в нём принимали участие гонщики из Монголии. В 1966 турнир был преобразован в официальный Чемпионат мира по спидвею на льду. 

В связи с образованием Евросоюза были созданы и его спортивные организации, в частности, Европейский Мотоциклетный Союз (UEM, 1995). Он и возродил чемпионат Европы в 1999 году.

Победители

Медальный зачёт

Статистика 
На сегодняшний день наиболее титулованным участником турнира является Дмитрий Буланкин, являющийся 4-кратным чемпионом Европы.

Примечания 

Соревнования по спидвею на льду
Чемпионаты Европы по спидвею